Cephalota — род жуков из подсемейства скакунов семейства жужелиц.

Виды 
 Cephalota atrata (Pallas, 1776)
 Cephalota besseri (Dejean, 1826)
 Cephalota chiloleuca (Fischer von Waldheim, 1820)
 Cephalota circumdata (Dejean, 1822)
 Cephalota deserticola (Faldermann, 1836)
 Cephalota deserticoloides (Codina, 1931)
 Cephalota dulcinea Marco, De la Rosa & Baena, 2006
 Cephalota eiselti (Mandl, 1967)
 Cephalota elegans (Fischer von Waldheim, 1823)
 Cephalota galathea (Theime, 1881) - Скакун Галатея
 Cephalota hispanica (Gory, 1833)
 Cephalota jakowlewi (Semenov, 1895)
 Cephalota kutshumi (Putchkov, 1993)
 Cephalota littorea (Forskal, 1775)
 Cephalota luctuosa (Dejean, 1831)
 Cephalota maura (Linnaeus, 1758)
 Cephalota nox
 Cephalota schrenkii (Gebler, 1841)
 Cephalota tibialis (Dejean, 1822)
 Cephalota turcica (Schaum, 1859)
 Cephalota turcosinensis (Mandl, 1938)
 Cephalota vonderdeckeni Gebert, 1992
 Cephalota zarudniana (Tschitscherine, 1903)

Ссылки 
 Скакуны рода Cephalota (Carabidae): атлас жуков России

Скакуны
Насекомые Евразии
Роды жесткокрылых